Операция «Молния»:

 Операция «Молния» (1948) — Израиль.
 Операция «Молния» (1995) — Хорватия.
 Операция «Молния» (2005) — Ирак